Ronério Heiderscheidt (Ituporanga, 3 de janeiro de 1956) é um político brasileiro, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Foi prefeito da cidade catarinense de Palhoça de 2005 a 2008, eleito com 22.092 votos, e reeleito para o período de 2009 a 2012, com 47.546 votos, ou 73,50% dos votos válidos dos 81.103 eleitores da cidade.

Ver também
Lista de prefeitos de Palhoça

Naturais de Ituporanga
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Brasileiros de ascendência alemã
Prefeitos de Palhoça